Я́ковлевский райо́н:

 Яковлевский район — Белгородская область
 Яковлевский район — Приморский край